Do soutěže dvouhry vozíčkářek na Australian Open 2016 nastoupilo osm tenistek. Obhájkyní titulu byla nizozemská světová jednička Jiske Griffioenová.

Vítězkou soutěže se stala 30letá Griffioenová, která ve finále udolala nenasazenou krajanku Aniek van Kootovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5. Obhajoba titulu pro ni znamenala třetí grandslamovou trofej z dvouhry a upevnění vedení ve světovém žebříčku.

Nasazení hráček 
  'Aniek van Kootová (vítězka)
  Jui Kamidžiová (semifinále)

Turnaj

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2016